Il toponimo Madridejos può riferirsi a diverse località:

Madridejos, municipalità delle Filippine nella Provincia di Cebu
Madridejos, comune della Spagna nella Provincia di Toledo